Sasek ist ein Ortsname und als Šašek auch ein Familienname:

Ortsname:
 Sasek (Szczytno), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945; Schobensee, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Familienname:
 Ivo Sasek (* 1956), Schweizer Laienprediger, Verschwörungstheoretiker und Autor religiöser Schriften
 Miroslav Šašek (1916–1980), tschechoslowakischer Kinderbuchautor
 Václav Šašek z Bířkova, tschechischer Junker und Diplomat des Jaroslav Lev von Rosental
 Václav Šašek (* 1933), tschechischer Dramaturg und Drehbuchautor